Call to Action steht für:

 Call to Action (Laienorganisation), Organisation innerhalb der römisch-katholischen Kirche
 Call to Action (Marketing), Begriff in den Bereichen Werbung und Verkauf